Maingoval est un nom de famille et un nom de lieu.

François Maingoval, scénariste belge de bande dessinée
Louis Merlin d'Estreux, baron de Maingoval et de l'Empire, maire de Valenciennes en 1815
parc Maingoval, sur la commune de Douchy-les-Mines dans le département du Nord

Homonymie de patronyme